Lim Ji-yeon (ur. 23 czerwca 1990 w Seulu)  – południowokoreańska aktorka. Po pojawieniu się w wielu filmach krótkometrażowych i sztukach teatralnych, swoją pierwszą rolę w filmie fabularnym zagrała w Obsessed (2014). Ta rola przyniosła jej między innymi nagrodę Grand Bell Award i nominację do nagrody Baeksang Arts Award . Następnie zagrała w filmie The Treacherous (2015) i serialu telewizyjnym High Society (2015), zdobywając nagrodę APAN Star Award i Korea Drama Award. Dalsze sukcesy odniosła w serialach telewizyjnych Blow Breeze (2016–2017), Welcome 2 Life (2019) i The Glory (2022–2023), a także w filmie Spiritwalker (2021).

Wczesne życie 
Lim ukończyła aktorstwo na Korea National University of Arts .

Kariera 
W maju 2020 Lim podpisała kontrakt z nową agencją Artist Company.

Filmografia

Film

Serial telewizyjny

Serial internetowy

Show telewizyjne

Hosting

Nagrody i nominacje

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 strona Lim Ji-yeon na HanCinema 
 strona Lim Ji-yeon na Korean Movie Database 
 strona Lim Ji-yeon na IMDb 

Urodzeni w 1990
Południowokoreańskie aktorki filmowe
Południowokoreańskie aktorki telewizyjne
Południowokoreańskie aktorki teatralne